Alexandre Mabboux (ur. 19 września 1991) – francuski skoczek narciarski, zawodnik klubu Le Grand-Bornand, członek narodowej kadry juniorów, medalista mistrzostw Francji.

W reprezentacji zadebiutował w roku 2006. W Pucharze Świata debiutował 6 marca 2009 w Lahti, jednak odpadł w kwalifikacjach.

Startował podczas Mistrzostw Świata 2009 w Libercu, gdzie indywidualnie był 42., natomiast w drużynie 8.

W 2009 i 2010 roku zdobył złote medale mistrzostw Francji w skokach narciarskich w konkursach drużynowych.

Swój rekord życiowy w długości lotu ustanowił 17 lutego 2012 na skoczni im. Heiniego Klopfera w Oberstdorfie, gdzie podczas treningu uzyskał 164 metry.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Mabboux na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata 
 Indywidualnie
 2009  Liberec – nie zakwalifikował się (K-90), 42. miejsce (K-120)

 Drużynowo
 2009  Liberec – 8. miejsce

Mistrzostwa świata juniorów 
 Indywidualnie
 2007  Tarvisio – 30. miejsce
 2008  Zakopane – 67. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 47. miejsce
 2010  Hinterzarten – 35. miejsce
 2011  Otepää – 10. miejsce

 Drużynowo
 2007  Tarvisio – 7. miejsce
 2008  Zakopane – 12. miejsce
 2009  Štrbské Pleso – 13. miejsce
 2010  Hinterzarten – 12. miejsce
 2011  Otepää – 9. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Sylwetka Alexandra Mabboux na oficjalnej stronie FIS-u 
 

Francuscy skoczkowie narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Urodzeni w 1991
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010